Натуральне число 1451
 1451 рік до нашої ери
 1451 рік нашої ери